«Тарту Уликооль/Рок» () — эстонский баскетбольный клуб из Тарту. Представляет Тартуский университет (). Старейший действующий баскетбольный клуб Эстонии. Участвовал под названием УСК в чемпионатах СССР и в 1949 г. стал чемпионом. В XXI веке один из двух лучших клубов Эстонии, семикратный чемпион страны. В 2008 г. сыграл в финале четырёх Еврокубка ФИБА, а в 2009 г. стал первым эстонским клубом, пробившимся в финал четырёх Балтийской баскетбольной лиги.

Текущий состав

Сезоны

Результаты выступлений в чемпионате Эстонии

Результаты выступлений в Балтийской лиге 
 2005 — 10
 2006 — 12
 2007 — 8
 2008 — 8
 2009 — 3
 2010 — 8
 2011 — 8
 2012 — 12
 2013 — 8
 2014 — 3
 2015 — 4

Тренеры 
 1946—1956 Эдгар Нааритс
 1956—1983 Эрнст Эхавеэр
 1983—1992 Арне Лаос
 1992—1997 Юри Нейссаар
 1997—2000 Теэт Лаур
 2000—2003 Юри Нейссаар
 2003—2005 Тыну Луст
 2005—2006 Пааво Руссак
 2006—2007 Альгирдас Бразис
 2007—2008 Уллар Керде
 2008—2012 Индрек Виснапуу
 2012— Герт Кулламяэ

См. также 
Тарту Юликоол (женский баскетбольный клуб)

Ссылки 
 www.tysk.ee/rock Сайт клуба

Баскетбольные клубы Эстонии
Баскетбольные клубы по алфавиту
Спортивные клубы Тарту
Организации Тартуского университета